Rajmund Rapaics kan syfta på:

* Rajmund Rapaics (1845–1909), ungersk kyrkohistoriker
 Rajmund Rapaics (1885–1954), ungersk botaniker